Technodrom (z ang. Technodrome) fikcyjna budowla z serialu animowanego Wojownicze Żółwie Ninja. Jest to tajna baza Shreddera i Kranga, która znajdowała się głęboko pod ziemią. Wyglądem przypominała wielką kulę na gąsienicach, posiadającą działo oraz wielkie oko umieszczone na samym szczycie.

Fikcyjne zamki i twierdze